San Nazzaro, commune de la province de Bénévent en Italie. 
San Nazzaro, localité de Gambarogno et ancienne commune du canton du Tessin en Suisse.

Voir aussi  

 San Nazzaro Sesia
 San Nazzaro Val Cavargna